Alright kan syfta på

 Alright (musikalbum) – ett musikalbum från 2011 av Jerry Williams
 Alright (låt av Supergrass) – en sång från 1995 av Supergrass på albumet I Should Coco
 Alright (låt av The Lost Patrols) – en sång från 2003 av The Lost Patrols på albumet Songs About Running Away